Gundelsheim kan syfta på:

Tyskland 

 Gundelsheim, Oberfranken – kommun i Landkreis Bamberg, Bayern, 
 Gundelsheim, Württemberg – kommun i Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg,